Гвендолин Гьобел () е немска филмова актриса и детска актриса.

Биография 
Гвендолин Гьобел е родена на 8 ноември 2006 г. в Берлин.

Филмография 

Германски актьори